Franciaország
Sainte-Anne, település Doubs megyében
Sainte-Anne, település Gers megyében
Sainte-Anne, település Guadeloupe tengerentúli megyében
Sainte-Anne, település Loir-et-Cher megyében
Sainte-Anne, település Martinique tengerentúli megyében